Miasto w USA:
 Bridge Creek – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grady
 Bridge Creek – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
Gminy w USA:
 Bridge Creek (ang. Bridge Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Bridge Creek (ang. Bridge Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire